Zavezniki so osebe, predmeti ali pojmi, ki nekoga podpirajo, zlasti ko mu kdo drug nasprotuje. Beseda se najpogosteje uporablja za oznako držav, ki so sklenile vzajemno sodelovanje in pomoč na vojaškem področju. Med najbolj znana zavezništva spadajo Sveta aliansa, antantne sile in zavezniki druge svetovne vojne.

Sklici

Politika